

Astronomia 
 31087 Oirase –  asteroide della fascia principale

Geografia 
Oirase – città giapponese, situata nella prefettura di Aomori
Oirase – fiume giapponese, situato nel parco nazionale di Towada-Hachimantai